Le comté de Sampson est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Démographie

Notes et références